Мостовое:

1). то же самое, что мостовщина  — пошлина за право проезда и провоза товара через мосты.
2). — название населённых пунктов.

Россия 
 Мостовое — село в Белогорском районе Амурской области.
 Мостовое — деревня в Лежневском районе Ивановской области.
 Мостовое — посёлок в Славском районе Калининградской области.
 Мостовое — посёлок в Черняховском районе Калининградской области.
 Мостовое — село в Сарапульском районе Удмуртии.
 Мостовое — название села Герменчук Шалинского района Чечни с 1944 по 1957 год.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Мостовое — село в Бахчисарайском районе.
 Мостовое — исчезнувшее село в Красногвардейском районе.

Украина 
 Мостовое — село в Андрушёвском районе Житомирской области.
 Мостовое — село в Токмакском районе Запорожской области.
 Мостовое — село в Новомиргородском районе Кировоградской области.
 Мостовое — село в Братском районе Николаевской области.
 Мостовое — посёлок в Веселиновском районе Николаевской области.
 Мостовое — село в Доманёвском районе Николаевской области.
 Мостовое — село в Шевченковском районе Харьковской области.
 Мостовое — село в Херсонской области возле автомобильного пункта пропуска Чонгар.

См. также 
 Мостовское